Frank Young peut désigner :   
 Frank L. Young (1860-1930), député de New York et juge de la Cour suprême ;  
 Frank Albert Young (1876-1941), Marine, récipiendaire de la médaille d'honneur des États-Unis ;  
 Frank A. Young (1884-1957), écrivain sportif afro-américain ;  
 Frank Young (v. 1885-?), footballeur de l'union galloise de rugby et de la ligue de rugby ;  
 Frank Young (1889-1951), directeur de la photographie américain ;  
 Frank Edward Young (1895-1918), officier de l'armée britannique et récipiendaire de la Victoria Cross ;  
 Frank Young (1908-1988), biochimiste britannique et premier maître du Darwin College, Cambridge ;  
 Frank Young (1929-2018), rameur olympique canadien ;  
 Frank Young, boxeur nord-irlandais ;    
 Frank E. Young (1931-2019), médecin américain, administrateur de la Food and Drug Administration ;  
 Frank Young (1940-), sculpteur américain ;  
 Frank Young (1984-), joueur de basket américain pour les West Virginia Mountaineers.